Die Parlamentswahl in Norwegen 2017 fand am 10. und 11. September 2017 statt. Die Festlegung des Wahltermins folgte der norwegischen Tradition, der zufolge nationale Wahlen auch an einem Montag im September stattfinden. Ausgangslage war die Regierung Solberg.

Wahlsystem 

Gewählt wurden die Abgeordneten des Stortings, des nationalen norwegischen Parlaments. Als Wahlkreise dienten die 19 Fylke (Provinzen). Pro Wahlkreis wurden alle Mandate bis auf eines nach dem Stimmenverhältnis verteilt. Der verbleibende Sitz diente als Ausgleichsmandat. Die Ausgleichsmandate stellten eine landesweit annähernd proportionale Sitzverteilung zwischen den Parteien her. Ausgleichsmandate konnten nur Parteien erhalten, auf die landesweit mindestens vier Prozent der Stimmen entfielen.

Parteien 
Folgende Parteien traten landesweit an:
 (ALLI) Alliansen
 (AP) Arbeiderpartiet
 (DEMN) Demokratene i Norge
 (FRP) Fremskrittspartiet
 (H) Høyre
 (KRF) Kristelig Folkeparti
 (LIBS) Liberalistene
 (MDG) Miljøpartiet De Grønne
 (PDK) Partiet De Kristne
 (R) Rødt
 (SP) Senterpartiet
 (SV) Sosialistisk Venstreparti
 (V) Venstre

In einzelnen Wahlbezirken traten an:
 (FI) Feministisk Initiativ
 (HELSE) Helsepartiet
 (KYST) Kystpartiet
 (NML) Nordmørslista
 (NKP) Norges Kommunistiske Parti
 (NORDT) Nordting
 (NP) Norgespartiet
 (PP) Pensjonistpartiet
 (PIR) Piratpartiet
 (SAMFS) Samfunnspartiet
 (VERDI) Verdipartiet

Spitzenkandidaten

Ausgangslage 

Bis zur Wahl regierte seit 2013 eine konservative Koalition (Regierung Solberg). Die konservative Høyre-Partei hatte mit der rechtspopulistischen Fremskrittspartiet eine Minderheitsregierung gebildet, die von Kristelig Folkeparti und liberaler Venstre-Partei toleriert wurde. Stärkste Partei war hingegen die sozialdemokratische Arbeiterpartei, die zusammen mit Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti und Miljøpartiet De Grønne die Opposition bildete.

Umfragen

Ergebnisse

Siehe auch 
 Liste der Mitglieder des Stortings (2017–2021)

Weblinks 
 Wahlseite

Einzelnachweise 

Norwegen Parlamentswahl
2017